Munro peut désigner :

Toponyme 

 un munro, un type de montagne d'Écosse dont l'altitude est supérieure à  pieds soit 914,4 mètres ;
 l'île Munro, une île du Canada au Nouveau-Brunswick.

Patronyme 

 Adam Munro, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Alice Munro, écrivaine canadienne, Prix Nobel de littérature 2013 ;
 Alison Munro (1914-2008), haut fonctionnaire et directrice d'école britannique ;
 Aubree Munro, joueuse américaine de softball ;
Beth Munro, taekwondoïste britannique ;
 Billy Munro, musicien québécois ; 
 Burt Munro, motard néo-zélandais ;
 Dunc Munro, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Caroline Munro, actrice britannique ;
 Chris Munro, ingénieur du son britannique ;
 Frank Munro, footballeur écossais ;
 Gerry Munro, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Henry Munro, franc-maçon irlandais ;
 Hugh Munro, alpiniste écossais ayant donné son nom aux munros ;
  (1819–1885), latiniste écossais ;
 Janet Munro, actrice britannique ;
 
 Julia Munro (1942-2019), femme politique canadienne en Ontario ;
 Lochlyn Munro, acteur canadien ;
 Neil Munro, acteur canadien ;
 Patrick Munro, personnalité politique et joueur de rugby à XV écossais ;
 Trent Munro, surfeur australien ;
 William Munro, officier et botaniste britannique ;
 Hector Munro Chadwick, philologue et historien britannique ;
 Ian Stafford Ross Munro, ichtyologiste australien ;
 Robert Munro, joueur de rugby et missionnaire écossais ;
 Ronald Munro-Ferguson, gouverneur général australien ;
 Sydney Gun-Munro, gouverneur général, Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
 Munro Chambers, acteur canadien ;
 Munro Leaf, écrivain américain.

Titres 

 , un dessin animé de 1961 ;
 Burt Munro, un film américain sorti en 2005.

Autre 
 le trophée Scotty-Munro, une récompense de hockey sur glace ;
Patronyme anglais